Choux puede referirse a:

Choux, comuna francesa en el departamento de Jura (departamento).
Les Choux, comuna francesa en el departamento de Loiret.
Pasta choux (preparación culinaria): masa de harina utilizada en repostería para determinados pasteles.

Abreviación científica de botánico 
 Choux : Pierre Choux 1890-1983